Horvátország
Kostanj falu Dubrava községben, Zágráb megyében

Szlovénia
Kostanj falu Kamnik községben, Közép-Szlovénia régióban